Ел Попо има више значења:

 Ел Попо (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Попо (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Попо (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику